Algoma puede hacer referencia a lo siguiente:

 Algoma (condado de Winnebago, Wisconsin).— Una localidad de Wisconsin.
 Algoma (Wisconsin).— Una localidad de Wisconsin.
 Algoma (Misisipi).— Una localidad de Misisipi.